Bundestagswahlkreis 239 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Hof (seit 2009)
 Bundestagswahlkreis Coburg (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Augsburg-Land (1965 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Donauwörth (1949 bis 1961)